Ligtlee ist der Familienname von:
 Elis Ligtlee (* 1994), niederländische Radsportlerin
 Sam Ligtlee (* 1997), niederländischer Radsportler